Эмануэла Галльяни () — это итальянская женщина- и первооткрывательница астероидов, которая работает обсерватории Сормано. 

В январе 1995 года совместно с другим итальянским астрономом Марко Каванья ей был открыт астероид (23571) Zuaboni.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

 
Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов